Rozgrywki Pucharu Wysp Owczych odbywają się cyklicznie od 1955 roku. W roku 2012 miała miejsce 57. edycja tej imprezy. W kolejnych jej etapach wzięło łącznie udział osiemnaście klubów piłkarskich ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Turniej składał się z pięciu etapów:

 meczów rundy wstępnej, w których wzięły udział 4 zespoły występujące w 2.deild oraz 3.deild,
 meczów rundy eliminacyjnej, w których wzięło udział 10 zespołów z Vodafonedeildin 2011, 4 z 1.deild oraz 2 zwycięzców poprzedniej rundy,
 meczów ćwierćfinałowych,
 dwumeczów półfinałowych,
 meczu finałowego.

Zdobywcą trofeum został klub Víkingur Gøta z miejscowości Norðragøta, który w finale pokonał w rzutach karnych zespół EB/Streymur.

Zespoły

Przebieg rozgrywek

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięły udział 4 kluby piłkarskie z trzeciego i czwartego poziomu rozgrywek na Wyspach Owczych: FF Giza/FC Hoyvík, MB Miðvágur, Royn Hvalba oraz Undrið FF. Rozegrano dwa mecze, które wyłoniły dwa zespoły przechodzące do rundy eliminacyjnej.

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk" | 24 marca 2012

|}

Runda eliminacyjna 
W rundzie eliminacyjnej wzięło udział 16 klubów piłkarskich: 10 grających w Effodeildin 2012, 4 grające w 1. deild 2012 oraz 2 z rundy wstępnej. Były to: 07 Vestur, AB Argir, B36 Tórshavn, B68 Toftir, B71 Sandoy, EB/Streymur, FC Suðuroy, FF Giza/FC Hoyvík, HB Tórshavn, ÍF Fuglafjørður, KÍ Klaksvík, NSÍ Runavík, Skála ÍF, TB Tvøroyri, Undrið FF, Víkingur Gøta. Rozegrano szesnaście meczów, które wyłoniły osiem zespołów przechodzących do ćwierćfinałów.

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk" | 9 kwietnia 2012

|}

Runda pucharowa 
W rundzie pucharowej wzięło udział 8 klubów piłkarskich, które wygrały swoje mecze w rundzie eliminacyjnej. Były to: AB Argir, B68 Toftir, B71 Sandoy, EB/Streymur, FC Suðuroy, HB Tórshavn, KÍ Klaksvík oraz Víkingur Gøta. Rozegrano następnie mecze ćwierćfinałowe, dwumecze półfinałowe oraz mecz finałowy, które wyłoniły zdobywcę Pucharu Wysp Owczych w roku 2012.

Ćwierćfinały 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk" | 25 kwietnia 2012

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał 
Finał Pucharu Wysp Owczych zostanie rozegrany 25 sierpnia 2012 roku na stadionie Tórsvøllur w Thorshavn.

Bibliografia 
 
 

2012 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2012 na Wyspach Owczych